Ljestvice i sastavi liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2017./18.

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 NS Zagrebačke županije, Službeno glasilo

1. Zagrebačka liga 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns.hr, 1. Zagrebačka liga  
 zns.hr, 26. kolo

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

1. ŽNL Brodsko-posavska 
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 sbplus.hr

1. ŽNL Istarska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 NS Istarske županije, 1. ŽNL  
 NS Istarske županije, Bilten br. 45 (2017./2018.)   
 istrasport.eu, ljestvica  
 istrasport.eu, 22. kolo i ljestvica

1. ŽNL Karlovačka

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Koprivničko-križevački, glasnik

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Krapinsko-zagorski, glasnik

ŽNL Ličko-senjska

1. ŽNL Međimurska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 "Gool"

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 NS Osijek, ljestvica  
 NS Osijek, rezultati

1. ŽNL Požeško-slavonska

1. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 grevagol-nsrijeka.com, glasilo 1. ŽNL  
 grevagol-nsrijeka.com, 22. kolo 1. ŽNL i završna ljestvica

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Sisačko-moslavački, Glasila  
  ŽNS Sisačko-moslavački, Glasilo, br. 14  
 NS Kutina, Glasila 2018.  
 NS Kutina, Glasnik, br. 15  
 Sokol Velika Ludina, 1. ŽNL 2017./18. - rezultati po kolima

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Varaždin

1. ŽNL Virovitičko-podravska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Virovitičko-podravski, bilteni 1. ŽNL  
 ŽNS Virovitičko-podravski, 26. kolo

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori:  
 rsssf.com

2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska

2. ŽNL Zadarska

Poveznice  
 1. HNL 2017./18. 
 2. HNL 2017./18. 
 3. HNL 2017./18. 
 4. rang HNL-a 2017./18. 
 6. rang HNL-a 2017./18. 
 7. rang HNL-a 2017./18. 
 8. rang HNL-a 2017./18. 
 Hrvatski nogometni kup 2017./18.

Izvori  
 
 rsssf.com, Hrvatska 2017./18., 5. rang - 1. ŽNL 
  

 

2017-18
 5